Osoby o tym nazwisku:
 Ivan Mikulić – bośniacki piosenkarz
 Jerko Mikulić – chorwacki piłkarz
 Tomislav Mikulić – chorwacki piłkarz
 Zoran Mikulić – chorwacki piłkarz ręczny

Nazwiska południowosłowiańskie